Laércio José Michels (Braço do Norte, 13 de agosto de 1941) é um dentista e político brasileiro.

Vida
Filho de Pedro Michels e de Ferena Schlickmann Michels. Casou com Maria Edna Souza Michels, em 6 de setembro de 1968.

Carreira
Filiado à Aliança Renovadora Nacional (ARENA), foi vereador de Braço do Norte na 4ª legislatura (1969 — 1973) e na 10ª legislatura (1997 — 2001).

Foi prefeito municipal de Braço do Norte, de 31 de janeiro de 1977 a 31 de janeiro de 1983, e de 31 de janeiro de 1989 a 1 de janeiro de 1993.

Ligações externas
Estádio Lauro Koch: Depoimentos de Laércio Michels e Luis Antonio Brescianini no You Tube

Prefeitos de Braço do Norte
Naturais de Braço do Norte
Vereadores de Braço do Norte
Membros da Aliança Renovadora Nacional